Pella eller Pélla kan avse:

 Pella – makedonsk huvudstad under antiken
 Pella (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Pella – en historisk hellensk-romersk stad i Jordanien, se Tabagat Fahl

Geografi

Grekland 

 Nomós Péllis, prefektur, Mellersta Makedonien, 
 Dimos Pella, kommun, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 
 Pella, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis,

Italien 

 Pella, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Novara,

Sydafrika 

 Kokwe, kulle, Nordvästprovinsen, Bojanala Platinum District Municipality,

USA 

 Pella, Iowa, ort, Marion County, 
 Pella, Wisconsin, ort, Shawano County, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar